Борис Ольшанский:
 Ольшанский, Борис Ильич (род. 1944) — заслуженный учитель Российской Федерации.
 Ольшанский, Борис Михайлович (род. 1956) — советский и российский художник-славянист.